Hollósi Frigyes (1906–1979)  evezős, úszó, edző, sportvezető, olimpikon
 Hollósi Frigyes (1941–2012) Jászai Mari-díjas színész